Stawiscy herbu Gozdawa – polski ród szlachecki
 Stawiscy herbu Korczak – polski ród szlachecki
 Stawiscy herbu Leszczyc – polski ród szlachecki